Janez Lampič (ur. 27 września 1996 w Lublanie) – słoweński biegacz narciarski, zawodnik klubu TSK Triglav Kranj.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Janez Lampič pojawił się w 25 lutego 2012 roku, podczas zawodów juniorskich w słoweńskiej miejscowości Kranj, gdzie uplasował się na pozycji 20 na dystansie 7,5 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 stycznia 2016 roku w Planicy, gdzie uplasował się na 40. miejscu w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 8 marca 2017 roku podczas Pucharu Świata w norweskim Drammen. W sprincie stylem klasycznym zajął 11. miejsce.

Jego siostra Anamarija również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Lampič nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Słoweńscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996
Ludzie urodzeni w Lublanie